Pago  puede referirse a:

 Pago, uno de los modos de extinguir las obligaciones;
 Pago (geografía), a denominación tradicional dada en varios lugares del mundo hispanohablante a territorios relativamente pequeños;
 Pago de San Clemente, un núcleo de población disperso del municipio de Trujillo en la provincia de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura, (España)
 Pago del Vallo di Lauro, un municipio de la provincia de Avellino, Campania, Italia.
 Pago Veiano, un municipio de la provincia de Benevento, Campania, Italia.
 El Pago, una entidad singular de población del municipio de Subirats, en la comarca del Alto Panadés, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, España;
 Río Pago, uno de los ríos más largos de la isla del Océano Pacífico y territorio estadounidense de Guam.

Véase también